Буряковое () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 38 человек. Почтовый индекс — 27315. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520582002.

Местный совет 
27315, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Высшие Верещаки, ул. Петровского, 5

Ссылки 
 Буряковое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)